Omfartsvejen kan henvise til følgende omfartsveje:

 Omfartsvejen (Christiansfeld)
 Omfartsvejen (Gørlev)
 Omfartsvejen (Holbæk)
 Omfartsvejen (Langeskov)
 Omfartsvejen (Nørre Snede)
 Omfartsvejen (Padborg)
 Omfartsvejen (Pandrup)
 Omfartsvejen (Rudkøbing)
 Omfartsvejen (Slagelse)
 Omfartsvejen (Sønderborg)
 Omfartsvejen (Søndersø)
 Omfartsvejen (Terndrup)
 Omfartsvejen (Vester Hassing)